Mefjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Mefjorden (Sandefjord) – en fjord i Sandefjord i Vestfold fylke
 Mefjorden (Berg) – en fjord i Berg i Troms
 Mefjorden (Hammerfest) – en fjord i Hammerfest i Finnmark
 Mefjorden (Nordkap) – en fjord i Nordkap kommune i Finnmark